Konklawe 1605 (Leon XI)
 Konklawe 1605 (Paweł V)